Die Qualifikation zur Asienmeisterschaft 2004 in China wurde zwischen März und Dezember 2003 ausgetragen. Gastgeber China und Titelverteidiger Japan waren für die Endrunde direkt qualifiziert.

Vorqualifikation  
Die 20 nach der FIFA-Weltrangliste schlechtplatziertesten Mannschaften starteten in der Vorqualifikation, die aus 7 Gruppen bestand. Die Erstplatzierten jeder Gruppe durften an der Hauptqualifikation teilnehmen.

Vorrundengruppe A

Vorrundengruppe B

Vorrundengruppe C

Vorrundengruppe D

Vorrundengruppe E

Vorrundengruppe F

Vorrundengruppe G

Hauptqualifikation  
Nachdem die sieben Sieger der Vorqualifikation feststanden, wurden sie zusammen mit den restlichen 21 Mannschaften in 7 Gruppen mit jeweils 4 Teams gelost. Die ersten Zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für die Asienmeisterschaft 2004.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D  
 
 
1Beim Spielstand von 1:0 für Iran wurde das Spiel abgebrochen und mit 3:0 für den Iran gewertet

2Das Spiel wurde 3:0 für Jordanien gewertet

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G  
 
 
V.A.E. = Vereinigte Arabische Emirate

Qualifizierte Teams 2004  
Für die Fußball-Asienmeisterschaft 2004 konnten sich folgende 16 Mannschaften qualifizieren:

3 4  ,    

       

3als Gastgeber 
4als Titelverteidiger

Qualifikation 2004
Fußballveranstaltung 2003